Weermann ist der Familienname folgender Personen:

 Wilke Weermann (* 1992), deutscher Theaterregisseur, Dramaturg, Kurator, Organisator und Jungautor

Siehe auch:
 Wehrmann
 Wermann